Lompret - település Belgiumban
Lompret - település Franciaországban